Veksel har flere betydninger:

Veksel (dokument) – et betalings- og kreditmiddel.
Dyreveksel – en sti dannet af dyr.